Josip Tomašević (1993), calciatore croato
Josip Tomašević (1994), calciatore croato